Сарадж, Абдель Хамид (1925—2013) — сирийский государственный деятель.
 Сарадж, Фаиз (род. 1960) — ливийский политический и государственный деятель.